Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 wurde am 6. und 7. August 2005 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Weltmeisterin wurde mit der Schwedin Carolina Klüft die dominante Siebenkämpferin dieser Jahre. Sie war die aktuelle Olympiasiegerin, Titelverteidigerin und auch amtierende Europameisterin.
Ihre schärfste Konkurrentin Eunice Barber aus Frankreich kam auf den zweiten Platz. Im Siebenkampf war die Französin 1999 Weltmeisterin und 2003 Vizeweltmeisterin geworden. Im Weitsprung hatte sie darüber hinaus 2003 WM-Gold gewonnen und errang hier in Helsinki drei Tage später Weitsprung-Bronze.
Auf den dritten Platz kam die zweifache Afrikameisterin (2002/2004) Margaret Simpson aus Ghana.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
6./7. August 2005

Video 
 2005 World Championship Heptathlon, youtube.com, abgerufen am 16. Oktober 2020

Weblinks 
 10th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 16. Oktober 2020
 Women Heptathlon Athletics X World Championship 2005 Helsinki (FIN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 16. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Helsinki 2005, S. 356 (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 16. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Helsinki